Lussat (Creuse)
 Lussat (Puy-de-Dôme)